Лора Дюпонт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Кейт Летем.
Аматорка з коледжу Дана Гілберт виграла титул, у фіналі перемігши Вівіану Гонсалес з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1978